Zootje (hoeveelheid)
 Voering (kleding)